Limbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Limbach (Baden), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
 Limbach (bei Kirn), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Limbach (Vogtland), Gemeinde im Vogtlandkreis in Sachsen
 Limbach (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz

Ortsteile in Deutschland:
 Limbach (Wallhausen), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Limbach (Burgau), Ortsteil der Stadt Burgau, Landkreis Günzburg, Bayern
 Limbach (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Limbach (Eltmann), Ortsteil der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Limbach (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Limbach (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Limbach (Pfeffenhausen), Ortsteil der Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Limbach (Obernzenn), Ortsteil der Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Limbach (Pommersfelden), Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Limbach (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Limbach (Schwabach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Schwabach, Bayern
 Limbach (Hünstetten), Ortsteil von Hünstetten, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Limbach (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Limbach (Asbach), Ortsteil von Asbach (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Limbach, Ortsteil von Reichenbach-Steegen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, siehe Fockenberg-Limbach
 Limbach (Kirkel), Ortsteil von Kirkel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Limbach (Schmelz), Ortsteil von Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Limbach (Limbach-Oberfrohna), Stadtteil von Limbach-Oberfrohna, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Limbach (Oschatz), Stadtteil von Oschatz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Limbach (Wilsdruff), Stadtteil von Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Limbach (Probstzella), Ortsteil von Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Limbach (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil von Steinheid, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Limbach im Burgenland, Ortschaft und Katastralgemeinde von Kukmirn, Burgenland
 Limbach (Gemeinde Schweiggers), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schweiggers, Niederösterreich
 Limbach (Gemeinde Strengberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Strengberg, Niederösterreich
 Limbach (Gemeinde Dechantskirchen), Ortschaft von Dechantskirchen, Steiermark
 Limbach (Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz), Ortschaft von Rohrbach an der Lafnitz, Steiermark
 Limbach (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

historisch, Exonyme:
 Limbach (Slowakei), Hliník, Gemeinde im Bezirk Pezinok, Slowakei
 Samsonki, Ortschaft der Gemeinde Zbąszynek, Polen (ehemals Limbach im Landkreis Meseritz, Brandenburg)

Gewässer:
 Limbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr gegenüber Antweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Limbach (Aldersbach), linker Zufluss des Aldersbachs (zur Vils (Donau)) zwischen Schnecking und Hengsberg, Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Limbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers bei Gnadental, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Limbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) an der Helmbundkirche, Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Limbach (Eichel), rechter Zufluss der Eichel (Saar) bei Voellerdingen, Département Bas-Rhin, Elsass
 Limbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz bei Obgrün, Gemeinde Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Limbach (Gierzhagener Bach), linker Zufluss des Gierzhagener Bachs gegenüber Gierzhagen, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Limbach (Göltzsch), linker Zufluss der Göltzsch in Mylau, Stadt Reichenbach im Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen
 Limbach (Gräfenbach), linker Zufluss des Gräfenbachs zwischen Dalberg und Wallhausen, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Limbach (Großbach), rechter Zufluss des Großbachs (zur Nahe (Rhein)) in Krebsweiler (Ortsgemeinde Heimweiler), Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Limbach (Hagenbach), linker Zufluss des Hagenbach gegenüber Obersteinach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Limbach (Hausgraben), auch Limbach bei Punitz, rechter Oberlauf des Hausgrabens (zur Strem) bis Urbersdorf, Stadt Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Limbach (Lafnitz, Rohrbach an der Lafnitz), linker Zufluss der Lafnitz bei Rohrbachschlag, Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Limbach (Lafnitz, Königsdorf), auch Limbach bei Königsdorf, linker Zufluss der Lafnitz bei Königsdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Limbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn zwischen Dausenau und Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Limbach (Littfe), rechter Zufluss der Littfe in Littfeld, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Limbach, Name des Oberlaufs respektive alter deutscher Name der Ledava, dt., ungar. Lendva, linker Zufluss der Mur (Krka), nahe dem Dreiländereck von Kroatien, Slowenien und Ungarn
 Limbach (Prims), linker Zufluss der Prims bei Limbach, Gemeinde Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Limbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss (nach bis fast zuletzt rechtsseitigem Lauf) der Reichen Ebrach bei Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Limbach (Reichenbach) – zwei linke Zuflüsse des Reichenbach (Glan) in Rheinland-Pfalz; bachabwärts:
 Limbach (Reichenbach, Reichenbach-Steegen), in Reichenbach-Steegen, Landkreis Kaiserslautern
 Limbach (Reichenbach, Oberstaufenbach), in Oberstaufenbach, Landkreis Kusel
 Limbach (Rosenbach), Zufluss des Rosenbachs in Ellrich, Südharz, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Limbach (Sahrbach) oder Limbacher Bach, rechter Zufluss des hier Houverather Bach genannten Sahrbachs bei Houverath, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Limbach (Schwabach, Fluss), rechter Zufluss der Schwabach (zur Rednitz) vor Leuzdorf, Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern
 Limbach (Selke), linker Zufluss der Selke in Güntersberge, Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Limbach (Waldbrölbach), rechter Zufluss des Waldbrölbachs vor Oeleroth, Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Limbach ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Limbach (1838–1898), deutscher Schriftsetzer, Drucker, Verleger und Herausgeber
 Anna Limbach (* 1989), deutsche Fechterin
 Benjamin Limbach (* 1969), deutscher Jurist und Präsident der Hochschule des Bundes
 Detlef Limbach (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Editha Limbach (* 1933 als Editha Nassen), deutsche Politikerin
 Fridolin Limbach (1927–2011), Schweizer Architekt 
 Friedrich Heinrich Limbach (1801–1887), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Guido Limbach (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Hans-Heinrich Limbach (* 1943), deutscher Chemiker
 Isaac Lardin von Limbach († 1627), protestantischer Obrist und Kommandant von Meppen und Nienburg/Weser
 Johann Christoph Freiherr von Limbach (1644–1710), Braunschweig-Lüneburgischer Legationsrat, Gesandter am Reichstag in Regensburg
 Jutta Limbach (1934–2016), deutsche Juristin, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts
 Käthe Limbach (1915–2003), Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Luise Limbach (1834–1909), deutsche Operetten- und Opernsängerin
 Marie Susanna Limbach (1827–1912), deutsche Schauspielerin und Sängerin, siehe Susanna Benda
 Mathilde Limbach (1801–1885), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Maximilian Limbach (1820–1895), deutscher Generalleutnant
 Nicolas Limbach (* 1985), deutscher Säbelfechter
 Paul W. Limbach (1933–2012), deutscher Journalist
 Rabea Limbach (* 1986), deutsche Historikerin
 Renate Limbach (1971–2006), niederländische Schachspielerin

Limbach, Weiteres:
 Limbach AG in Limbach/Thüringen, 1772 gegründete Porzellan- und Puppenherstellerin
 Limbach (Druckerei und Verlag), zwei voneinander unabhängige Druckerei- und Verlagsunternehmen in Braunschweig
 Limbach Flugmotoren GmbH & Co. KG, Königswinter
 Limbach Gruppe
 Limbacher Porzellan, stammt aus dem Ortsteil von Steinheid, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Limbach-Kommission, „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz“

Siehe auch:
 Limbacher
 Limpach
 Lindbach
 Wallfahrtskirche Maria Limbach
 Oberlimbach
 Unterlimbach